Алексе́й Андре́ев: Андреев, Алексей Александрович (1873—?) — русский военный деятель, герой Первой мировой войны.
 Андреев, Алексей Алексеевич (род. 1925) — заточник-инструментальщик головного завода производственного объединения «Красная заря» Министерства радиопромышленности СССР (Ленинград), Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Алексей Ананьевич (1905—1988) — советский инженер и конструктор.
 Андреев, Алексей Анисимович (1762 — после 1812) — русский художник и педагог; выпускник Академии художеств (1782).
 Андреев, Алексей Валерьевич (род. 1971) — писатель, поэт, журналист, деятель Рунета.
 
 
 Андреев, Алексей Дмитриевич (1916—1949) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).
 Андреев, Алексей Леонидович (1920—2004) — балетмейстер, заслуженный артист РСФСР (1957), заслуженный деятель искусств БССР (1962).
 Андреев, Алексей Николаевич (1905—1949) — латвийский футболист.
 
 Андреев, Алексей Сергеевич (1924—2001) — младший лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Андреев, Алексей Фёдорович (1923—2017) — российский математик.

Примечания